

Música 
 Rush, banda de rock do Canadá
 Rush (álbum), álbum da banda homônima
 Rush (EP), do grupo Monsta X
 "Rush", canção do álbum Lust Stained Despair, de Poisonblack
 Rush (canção de 78violet)
 "Rush", canção do álbum Songs of Faith and Devotion, de Depeche Mode
 Rush!, álbum da banda italiana Måneskin

Cinema e TV 
 Rush (1991), filme com Jason Patric e Jennifer Jason Leigh
 Rush (2013), filme de Ron Howard

Outros 
 Sonic Rush, jogo eletrônico
 Rush (Irlanda), cidade

Desambiguação